

Patronymes 
 Juan de Betanzos (1510 - 1576), conquistador et chroniqueur espagnol supposé né à Betanzos.
 Odón Betanzos, poète et écrivain espagnol.
 Yoandris Betanzos, athlète cubain spécialiste du triple saut.

Toponymes 
 Bolivie :
 Betanzos, ville du département de Potosí  et  chef-lieu de la province de Cornelio Saavedra.
 Espagne :
 Betanzos, commune de la province de La Corogne en Galice.
 Betanzos, comarque de la province de La Corogne en Galice.
 Ría de Betanzos, vallée de fleuve envahie par la mer, la ría de Betanzos fait partie de Rías Altas en Galice.
 Province de Betanzos, l'une des sept provinces historiques du royaume de Galice à l'époque moderne (du  jusqu’en 1833).